Торжок:

 Торжок — город (с 1775) областного подчинения в России; административный центр Торжокского района Тверской области.
 Торжок — железнодорожная станция Московского региона Октябрьской железной дороги.
 Торжок — деревня в Вознесенском районе Нижегородской области.